Perdriau peut désigner :
 Gaël Perdriau (1972-), homme politique français ;
 Jean Perdriau (1746-1793), chef de la révolte en Vendée.